Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Oklahoma City du  au .

Manon Bollegraf remporte le simple dames. En finale, elle bat Leila Meskhi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Betsy Nagelsen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en février 1989
Tennis en mars 1989